

Sciences et techniques 
 En biologie,  est un genre de coccinelles (coléoptères de la famille des Coccinellidae).
 En physique, l'axion est une particule hypothétique, supposée stable, neutre et de très faible masse.
 CERN Axion Solar Telescope est une expérience en physique des particules, dont le but est de détecter des axions en provenance du Soleil.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Axion est l'un des fils de Priam, roi mythique de Troie.

Culture et société

Arts 
 Axion Classics est un ancien nom de Belfius Classics, un concours national belge de musique et des arts de la parole.

Entreprises et produits 
  est une marque de liquide vaisselle.
 Câble Axion est un fournisseur canadien en télécommunications.

Religions 
  est le nom d'une icône orthodoxe, d'un poème et d'un oratorio.
 Axion estin est un hymne marial orthodoxe.

Sports 
 L'Axion de Montréal est une équipe féminine professionnelle de hockey sur glace de Montréal, au Québec (Canada).